Bladtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bladtjärnen, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (1 ha)
Bladtjärnen (Heds socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Bladtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Bladtjärnen (Ramnäs socken, Västmanland), sjö i Surahammars kommun, 
Bladtjärnen (Bjursås socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Bladtjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (3,6 ha)
Bladtjärnen (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Bladtjärnen (Ludvika socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Bladtjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Bladtjärnen (Solleröns socken, Dalarna, 674128-142151), sjö i Mora kommun, 
Bladtjärnen (Solleröns socken, Dalarna, 674717-142377), sjö i Mora kommun, 
Bladtjärnen (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun, 
Bladtjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Bladtjärnen (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Stora Bladtjärnen, sjö i Smedjebackens kommun, 
Bladtjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Bladtjärnen (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Bladtjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Bladtjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Bladtjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Bladtjärnen (Åsarne socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Bladtjärnen (Holms socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Bladtjärnen (Ljustorps socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun, 
Bladtjärnen (Sättna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (5,33 ha)
Bladtjärnen (Tuna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Bladtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bladtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun, 
Bladtjärnen (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bladtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bladtjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,5 ha)
Bladtjärnen (Viksjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Bladtjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 
Bladtjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (10,1 ha)
Bladtjärnen (Örträsks socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (3,25 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn